Айленд-Хайтс () — боро в Ошене (Нью-Джерси, США). Согласно переписи 2010 года, население составляет 1673 человека.

Это сухой город, в котором запрещена продажа алкоголя.

История 
Айленд-Хайтс был зарегистрирован в качестве боро Легислатурой Нью-Джерси 6 мая 1887 года по итогом референдума, который прошёл 18 ноября 1886 года.

География 
По данным Бюро переписи населения США, Айленд-Хайтс имеет общую площадь в 2,38 км2. Из них 1,58 км2 приходятся на сушу, а 0,80 км2 — на воду.

Боро граничит с Беркли и Томс-Ривером.

Население

Дороги и магистрали 
По состоянию на май 2010 года в Айленд-Хайтсе было в общей сложности 19,60 км дорог.

Примечания 

Населённые пункты, основанные в 1887 году
Боро Нью-Джерси
Населённые пункты округа Ошен